Röschen steht für:
 kleine Rose
 einzelne Blütensprosse des Blumenkohls
 einzelne Blütensprosse des Brokkolis
 einzelne Knospe des Rosenkohls
 Verkleinerungsform von Vornamen; siehe Rosa (Vorname) und Rosalia (Vorname)
 Spitzname der Politikerin Ursula von der Leyen
 Röschen (Aulendorf), Weiler im Stadtteil Zollenreute von Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg 

Roeschen ist der Familienname folgender Personen:
 August Roeschen (1855–1930), deutscher Autor  

Siehe auch:
 Rosette